Aleksandar Ranković (1978) – calciatore serbo
 Aleksandar Ranković (1909-1983) – generale, politico e antifascista jugoslavo
 Anđa Ranković (1909-1942) – eroe nazionale jugoslavo
 Svetolik Ranković (1863-1899) – scrittore serbo
 Zoran Ranković (1969) – ex calciatore jugoslavo dal 2006 serbo